Alina Siergiejewna Rajkowa (ros. Алина Сергеевна Райкова; ur. 14 sierpnia 1991 w Szczuczyńsku) – kazachska biathlonistka, uczestniczka mistrzostw świata w biathlonie oraz zimowych igrzysk olimpijskich.

Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Östersund w roku 2012 zajmując 71. miejsce w biegu indywidualnym na 15 km. Najlepszy wynik w Pucharze Świata osiągnęła w 2015 w Kontiolahti zajmując 41. miejsce w biegu indywidualnym na 15 km.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Kazachskie biathlonistki
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017